Кереты — покинутый аул в Галанчожском районе Чечни.

География 
Аул Кереты расположен к юго-западу от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины аулов: на юго-западе — аул Зенгали, на северо-востоке — аул Мачи, на севере — аул Итыркале, на северо-западе — аул Чиконди-Паде.

История 
Аул Кереты был ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

Примечания

Ссылки 
 topomapper.com — подробная карта Чечни и Ингушетии.
 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне